EED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Needles (California) (Stati Uniti)